Miclești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Miclești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Miclești (Banca), Dorf im Kreis Vaslui
 Miclești, veralteter Name der Gemeinde Mogoș im Kreis Alba

 in der Republik Moldau:
 Miclești (Criuleni), Gemeinde im Rajon Criuleni